Miejscowości w Polsce: 
 Ulaski – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Kowiesy 
 Ulaski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Czerwonka 
 Ulaski – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Czerwonka 
 Ulaski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte

Zobacz też: Ulaski Gostomskie, Ulaski Grzmiąckie